Weixelbraun ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Weixelbraun (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Heinz Weixelbraun (* 1963), österreichischer Schauspieler